Ве́ра Рома́нова:
 Романова, Вера Ивановна — доярка колхоза имени Жданова Калининского района Сталинградской области, Герой Социалистического Труда.
 Романова, Вера Константиновна (1906—2001) — русская княжна.